Бирата в Чехия () има дълга история, започваща в манастира Бжевнов през 993 г. Градът Бърно получава правата да строи пивоварни още през XII век, а Пилзен и Будейовице – през XIII век. Повечето чешки бири са светъл лагер от типа Пилзнер с характерен прозрачно-златист цвят, висока пенливост и лек вкус. Чехия е на първо място в света по консумация на бира на глава от населението.

Търговска марка 
Чешко пиво () е запазена географска марка (). Правото за едно произведено в Чехия пиво да се назовава така се издава от Държавната селскостопанска и продоволствена инспекция след одит и контрол на суровината, преработката ѝ, оценка на свойствата на окончателния продукт () От 27 ноември 2009 правото да се наричат Чешко пиво притежават само търговските марки Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus и Velkopopovický Kozel.

Пивоварни традиции 
Счита се, че пиво в Чехия първи варят келтите, но първи споменавания в историческите анали има едва от 1088 в писмото на херцог Бржетислав II, в което той дарява хмел за варене на пиво на вишеградските монаси. Първата известна „пивоварна“ е бърненската – 1118 година, но пивоварие се развивало и в домашни условия. През XVIII век бърненския пивовар Ондржей Поупе основава първата в Европа „Пивоварна школа“. През 1842 баварския пивовар Йозеф Грол сварява в Пилзен пиво от нов тип – Пилзнер. Широко акламирана, тази марка бързо се разпространява в цяла Европа и САЩ. Икономическата депресия и световните войни през XX век разоряват много пивоварни, но също така запазват производствените традиции при оцелелите предприятия.

Видове пиво 
Почти всички чешки марки бира са от типа пилзнер лагер, като според цвета си варират от светли (Světlé), кехлибарени (Polotmavé), тъмни (Tmavé) и черни (Černé), с алкохолно съдържание от 3 – 9% abv. Пшенична бира (Pšeničné pivo) също се произвежда в Чехия. Местното законодателство категоризира следните типове пиво:
 lehké – леко пиво, приготвено на температура до 8 °C и с енергийно съддържание 130kJ/100ml.
 výčepní – наливно или бутилирано пиво, приготвено на температура между 8° и 10°.
 ležák – лагер, приготвен в интервала 11° и 12,99°.
 premium – специално пиво, над 13°.

Чешки фестивали на бирата 

 Ежегодният Чешки бирен фестивал в Прага продължава 17 дни през месец май и е най-големия в Чехия.
 Пилзнер фест  – през август в Пилзен.
 Оломоуцки пивни фестивал.
 Slavnosti piva v Českých Budějovicích – Чешке Будейовице.
 Nepomucké pivní slavnosti – в Непомук близо до Пилзен.
 Velký pivní festival v Padochově – Падохув, Южноморавски район.

Консумация

Източници